Schronisko PTTK „Samotnia” – schronisko turystyczne w Karkonoszach
 pustelnia – miejsce odosobnienia
 Samotnia – utwór Charlesa Dickensa
 Samotnia – film-ekranizacja z 1920 roku,
 Samotnia – film-ekranizacja z 1922 roku,
 Samotnia – miniserial-ekranizacja z 1959 roku,
 Samotnia – miniserial-ekranizacja z 1985 roku,
 Samotnia – miniserial-ekranizacja z 2005 roku,
 Samotnia – słuchowisko radia BBC.